

Sigle 
 Peak ground acceleration – massima accelerazione orizzontale del suolo durante un evento sismico
 Pin Grid Array – interfaccia fisica usata da alcuni microprocessori
  Producers Guild of America – associazione dei produttori cinematografici e televisivi statunitensi
  Professional Golfers' Association o Professional Golfers Association – nome di varie associazioni professionistiche di golf nei paesi di lingua inglese
 Professional Graphics Adapter – scheda video introdotta da IBM nel 1984
 Programmable Gain Amplifier – amplificatore a guadagno programmabile

Chimica 
 PGA – 3-fosfoglicerato
 PGA – acido poliglicolico

Codici 
 PGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Page (Arizona) (Stati Uniti)
 pga – codice ISO 639-3 della lingua sudanese creola arabica